Příjmení Rudolf nese více různých osobností:

 Gergely Rudolf – maďarský fotbalista
 Jindřich Karel Rudolf (1848-1912) – český továrník působící v Plzni
 Josef Rudolf (1923-???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Stanislav Rudolf (* 1932) – český spisovatel, scenárista, redaktor a učitel

Externí odkazy